Dax steht für:
 Dax (Name),  Vor- und Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Dax (Adelsgeschlecht), Familie des südfranzösischen Adels
 Dax (Automarke), britische Automarke
 Honda Dax, Motorradmodell von Honda
 Dax (Gemeinde Unken), Ortsteil von Unken (Salzburg), Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Orte in Frankreich:
 Dax (Landes), Stadt in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Arrondissement Dax

dax steht für:
 Yolŋu-Sprache nach ISO-639-3-Code, siehe Yolngu #Sprache

DAX steht als Abkürzung für:
 Deutscher Aktienindex, siehe DAX
 Union Sportive Dacquoise (U.S.DAX), französischer Sportverein, siehe US Dax
 Data analysis expressions, Abfragesprache in Softwareprodukten von Microsoft
 Microsoft Dynamics AX, objektorientiertes ERP-System, das inzwischen umbenannt bzw. umstrukturiert wurde

Siehe auch:
 Dax Riders, französische Technoband
 FF Dax, Schriftart
 ÖkoDAX, Aktienindex
 Dachs (Begriffsklärung)

Abkürzung